Gens Lèlia, gens romana plebea
 Lèlia Major, filla gran de Gai Leli el Savi.
 Lèlia Menor, filla petita de Gai Leli el Savi.